Доротея Датская может означать:

 Доротея Бранденбургская (1430—1495) — королева Дании, супруга Кристофера III Датского.
 Доротея Датская (1504—1547) — принцесса Дании, дочь Фредерика I Датского, супруга Альбрехта Прусского.
 Доротея Саксен-Лауэнбургская (1511—1571) — королева Дании, супруга Кристиана III Датского.
 Доротея Датская (1520—1580) — принцесса Дании, дочь Кристиана II Датского, супруга Фридриха II Пфальцского.
 Доротея Датская (1528—1575) — принцесса Дании, дочь Фредерика I Датского, супруга Кристофа Мекленбургского.
 Доротея Датская (1546—1617) — принцесса Дании, дочь Фредерика I Датского, супруга Вильгельма Брауншвейг-Люнебургского.